Otis ist:

 Otis (Name), ein englischer Vor- und Familienname
 Otis Elevator Company, weltgrößter US-amerikanischer Hersteller von Aufzugsanlagen
 Otis (Gattung), wissenschaftlicher Name einer Gattung der Vögel
 Otis Air National Guard Base (Massachusetts), Basis der US-amerikanischen Luftstreitkräfte
 Otis, ein westlicher Wind (West-Drittel-Nordwest 285°) im antiken römischen Windsystem, siehe Anemoi 
 Otis (Mesopotamien), eine antike Stadt am Euphrat unterhalb von Babylon (Plin. 5,26)
 Otis (Film), ein US-amerikanischer Film von Tony Krantz von 2008
 ein Lied von Kanye West und Jay-Z
 Otis (Roman), das erste Literaturwerk des Musikers Jochen Distelmeyer
 Mount Otis, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Otis, ein amerikanischer Wrestler.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Otis (Colorado)
 Otis (Florida)
 Otis (Indiana)
 Otis (Iowa)
 Otis (Kansas)
 Otis (Louisiana)
 Otis (Maine)
 Otis (Massachusetts)
 Otis (New Mexico)
 Otis (New York)
 Otis (Oregon)
 Otis (Wisconsin), im Lincoln County
 Otis Orchards (Washington)
Siehe auch:
 Othis